Бродвей-Джанкшен () — один из пересадочных узлов Нью-Йоркского метро. В состав пересадочного узла входят две надземные станции и одна подземная. В его состав также входила станция эстакадной BMT Fulton Street Line, которая была закрыта в 1956 году. Узел находится в Бруклине, на границе районов Бедфорд — Стайвесант и Ист-Нью-Йорк, на пересечении Ван-Синдерен-авеню, Бродвея и Фултон-стрит. Рядом с ним находится станция East New York пригородной ж/д LIRR, на которую есть пересадка (платная, так как LIRR — независимая организация).



Платформы линии Канарси, Би-эм-ти 

Станция представляет собой два пути и две платформы. Одна платформа островная, другая — боковая. Боковая платформа расположена у южного пути и используется поездами в сторону района Канарси. Островная платформа, соответственно, обслуживается поездами в сторону Манхэттена, но в случае чего может использоваться поездами в обратном направлении.

Станция эстакадная, расположена от поверхности довольно высоко — это одна из самых высоких станций метро. Высота объясняется тем, что линия проходит над и так эстакадной линией BMT Jamaica Line. Северный конец платформ расположен ниже — пути резко опускаются вниз и буквально через 200 метров входят в тоннель. Перед тоннелем установлен перекрёстный съезд, не использующийся для регулярного движения поездов.

Со станции хорошо видно располагающееся в непосредственной близости метродепо. Также можно рассмотреть Аэропорт Дж. Кеннеди, расположенный в 8-ми километрах от станции, видна посадка и взлёт самолётов. В 1999 году станция была реконструирована, но лифтами не снабжена.

Платформы линии Фултон-стрит, Ай-эн-ди 

Станция представлена четырьмя путями и двумя островными платформами. Внутренние пути используют экспрессы  всегда, кроме ночи. Внешние пути предназначены для движения локальных поездов  только ночью и . Станция отделана в синих тонах. На стенах располагаются мозаики с названием станции.

Существует лишь один выход со станции — этот же выход служит пересадкой на соседние станции узла. Он находится с восточного конца платформ. Турникетный зал расположен в мезонине над платформами. Раньше существовал ещё и западный выход, но он был закрыт, а мезонин переоборудован под отделение полиции.

До 2007 года станция называлась по-другому — Broadway — East New York, но было принято решение о переименовании. На стенах станции в названиях была заменена плитка. Но плитка имела другой тип, поэтому станция стала уникальной — в её отделке теперь присутствует как матовая, так и глянцевая плитка синего цвета.

Платформы линии Джамейка, Би-эм-ти 

 Станция представлена двумя островными платформами и тремя путями, из которых используются только локальные пути, а экспресс-путь не используется для регулярного движения поездов. С обоих концов платформ расположены подъездные пути к метродепо East New York Yard.

Станция была открыта под другим названием — Broadway — Eastern Parkway, так как имелся непосредственный выход с платформ на Истерн-Парквей. С закрытием этого выхода было изменено название станции на нынешнее. Имеется мезонин, расположенный над платформами — отсюда можно попасть на соседние станции пересадочного узла, тут же находится единственный выход в город.

К востоку от станции от локальных путей ответвляются пути, поворачивающие на юг и соединяющиеся с линией Канарси (). Сама линия продолжается на восток (), причём неиспользуемый средний путь заканчивается, примыкая к двум боковым путям. С обеих сторон от станции есть несколько путей, идущих в депо «Ист-Нью-Йорк».

Соседние станции

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — Broadway Junction 
 nycsubway.org — Broadway Junction 
 nycsubway.org — Broadway/East New York 
 nycsubway.org — Brooklyn, New Morning Artwork by Al Loving (2001) 
 Station Reporter — Broadway Junction Complex
 The Subway Nut — Broadway Junction — East New York (A,C) Pictures 
 The Subway Nut — Broadway Junction — Eastern Parkway (J,L,Z) Pictures 
 MTA’s Arts For Transit — Broadway Junction 
 Van Sinderen Avenue entrance which is the sole entrance to Broadway Junction from Google Maps Street View